Binic steht für:
 Binic, ehemalige französische Gemeinde

Binić ist der Familienname folgender Personen:
 Dragiša Binić (* 1961), serbischer Fußballspieler